Osoby o tym nazwisku:
 Łeonid Iszczuk – ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Roman Iszczuk – ukraiński działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji